Edamaruku ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Edamaruku (1934–2006), indischer Journalist
 Sanal Edamaruku (* 1955), indischer Bürgerrechtler und Religionskritiker